

Patronymie

 Jean-Jacques Sorg (1743-1821), peintre français
 Marie-Françoise Sorg (1780-1838), peintre français, fille du précédent
 Marie Joseph Louis Sorg (1791-1870), peintre français, fils du premier
 Louis Aloïse Barnabé Sorg (1823-1863), peintre français, fils du précédent
 Carola Sorg (1833-1923), peintre français, sœur du précédent
 Christian Sorg (1941- ), peintre français.